Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 97-es, továbbá 97E, 97Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 97E busz (Budapest)
 97-es busz (Budapest)megszűnt
 97Y busz (Budapest)megszűnt

 97-es busz (Nyíregyháza)